Le tournoi de tennis de Slovénie est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2010, classée en catégorie International, se dispute à Portorož du 19 au .

Anna Chakvetadze remporte le simple dames. En finale, elle bat Johanna Larsson, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Maria Kondratieva et Vladimíra Uhlířová.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Slovénie
 Saison 2010 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2010
Slovenie
Sport en Slovénie en 2010
Tennis en juillet 2010